ELISA – test immunoenzymatyczny
 eLISA – eksperyment w przestrzeni kosmicznej
 Elisa Oyj – fińska firma telekomunikacyjna (wcześniej HPY lub Helsingin puhelinyhdistys)

Osoby o imieniu Elisa:
 Elisa Bridges – amerykańska aktorka i modelka
 Elisa Carrió – argentyńska polityk
 Elisa Cusma – włoska lekkoatletka
 Elisa Di Francisca – włoska florecistka
 Elisa Donovan – amerykańska aktorka
 Elisa Ferreira – portugalska polityk
 Elisa Kurylowicz – kanadyjska narciarka
 Elisa Maria Damião – portugalska polityk
 Elisa Rigaudo – włoska lekkoatletka
 Elisa Toffoli – włoska piosenkarka
 Elisa Togut – włoska siatkarka